

Гіршталь — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Гіршталь — громада в кантоні Ааргау